Sezon (1993/1994) był 91. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 13-14 zagrały w barażach o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna Kispest-Honvéd FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vác FC Samsung. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Illés, który w barwach klubu Kispest-Honvéd FC strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 EMDSZ Soproni LC - FC Hatvan 2-0, 0-2, karne: 4-2 → EMDSZ Soproni LC utrzymał się w pierwszej lidze.
 Siófoki Bányász SE - Zalaegerszegi TE 4-3, 0-6 → Zalaegerszegi TE awansował do pierwszej ligi.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej